Krigsrätt kan syfta på:

 Krigsrätt – en domstol som dömer krigsmän i krigstid eller fredstid enligt krigslagar, se Militärdomstol
 Krigsrätten – tidigare en särskild domstol för att avgöra fall som rör militär personal i Sverige
 Regementskrigsrätt – den undre dominstansen för Sveriges regementen under indelningsverkets tid
 Krigshovrätten – en svensk domstol som var andra instans bland krigsdomstolarna
 Internationella brottmålsdomstolen – en internationell domstol och en permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Se även
 Krigets lagar – en samling internationella konventioner tillkomna för att reglera krig och andra väpnade konflikter
 Krigslagar –en särskild uppsättning nationella lagar som träder i kraft först när landet befinner sig i krig eller krigsfara råder
 Ståndrätt – en domstol som i krig och enligt några länders lagstiftning även vid myteri eller uppror eller dylika utomordentliga tillfällen i fredstid sammankallas för att på stående fot rannsaka och döma